Müllerbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Müllerbach (Dornbirn), Fließgewässer in Dornbirn in Österreich
 Müllerbach (Düssel), im Flusssystem der Düssel, der in den Brucher Bach (Düssel) entwässert (Wuppertal)
 Roklanský potok, Rachelbach oder Großer Müllerbach (Mlýnský potok) im Biosphärenreservat Šumava in Tschechien

Müller-Bach ist der Name folgenden Unternehmens:
 Müller-Bach (Verlag), Chemnitz

Siehe auch:
 Mühlbach
 Müllenbach
 Müllergraben